Knopper ist:

 eine Pflanzengalle; siehe Gallapfel#Gewerbliche Nutzung
 ein Ort in Dänemark, Knopper (Lemvig Kommune)
Knopper ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Knopper (* 1968), deutscher Diplom-Ingenieur und Hochschullehrer
 Richard Knopper (* 1977), niederländischer Fußballspieler und -trainer

siehe auch: Knopp, Knoppe, Knoppers